Abgeordnete des 14. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode von 8. Juni 2005 bis 2010.

Zusammensetzung 
Der Landtag setzt sich nach der Wahl vom 22. Mai 2005 wie folgt zusammen:

Fraktionswechsel in der 14. Legislaturperiode 
Am 15. Juni 2007 trat Rüdiger Sagel aus der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen aus. Am 23. Oktober gab er bekannt, sich der Partei Die Linke angeschlossen zu haben.

Frauenanteil in der 14. Wahlperiode 
Der Gesamtanteil der weiblichen Abgeordneten des Landtags Nordrhein-Westfalen betrug in der 14. Wahlperiode 28,3 Prozent. Er sank damit im Vergleich zur vorherigen 13. Wahlperiode (32,5 Prozent) um über 4 Prozent. Unter den einzelnen Landtagsfraktionen variierte ihr Anteil sehr stark. Die regierende CDU hatte mit 14,6 Prozent den niedrigsten Frauenanteil aller Fraktionen, Bündnis 90/Die Grünen mit über 50 Prozent den höchsten. Bei CDU und FDP reduzierte sich der Frauenanteil gegenüber der 13. Wahlperiode stark, bei der SPD-Fraktion hingegen gab es einen Anstieg über 40 Prozent.

Dem Landtag Nordrhein-Westfalen stand in der 14. Wahlperiode eine Frau vor: Landtagspräsidentin war zwischen Juni 2005 und Juni 2010 Regina van Dinther (CDU). Die Fraktionsvorsitze waren je zur Hälfte an Frauen und Männer vergeben: die politisch weiter links stehenden Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurden von Frauen geführt, den Fraktionen des konservativen Regierungsbündnisses aus CDU und FDP standen Männer vor. Hannelore Kraft (SPD) war eine von lediglich zwei Frauen, die in den damaligen deutschen Landesparlamenten die Rolle der Oppositionsführerin übernahmen. Die in Klammern stehenden Werte der folgenden Tabelle fassen die Zahlen zusammen und geben zum Vergleich die Zahlen der 13. Wahlperiode wieder.

(Wo nicht weiter gekennzeichnet, wurden die Zahlen der Internetseite des Landtags Nordrhein-Westfalen entnommen.)

Übersicht aller Abgeordneten

Belege 

 #::14 Wahlperiode